Гриу () — молдавське прізвище.

Відомі носії 

 Гриу Георге Іванович (. 1961) — молдавський актор.
 Гриу Лянка Георгіївна (. 1987) — російська актриса.